Birghan ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Birghan (1939–1983), deutscher Politiker (CDU)
 Ursula Birghan (* 1942), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Birkhan
 Birkhahn